Kon Tum steht für:

 Kon Tum (Provinz), Provinz in Vietnam
 Kon Tum (Stadt), Hauptstadt dieser Provinz